Le sigle BAFD, ou BAfD, peut faire référence à :

 Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs, en France ;
 Banque africaine de développement.

Sigle de 4 caractères